Ipojuca município do estado de Pernambuco. 
 Rio Ipojuca - curso de água que banha o estado de Pernambuco.
 Ipojuca - antiga denominação do município de Ipeúna, São Paulo.